Autonomia – in diritto, possibilità per un organo di svolgere funzioni e/o incarichi senza ingerenze o condizionamenti
 Autonomia – in politica, facoltà concessa da un organo superiore ad uno inferiore di avere funzioni proprie per specifiche esigenze
 Autonomia – in meccanica, capacità di una macchina di funzionare senza rifornimento di energia
 Autonomia – in teoria dei sistemi, proprietà di un sistema  di determinare da sé le interazioni che lo definiscono

Altri progetti